

Cinema 

 Honesty – film del 2003 scritto e diretto da Wong Jing

Geografia
 Honesty – località dell'Ohio

Musica
 Honesty – singolo di Billy Joel del 1978/1979
 Honesty – album di Curtis Mayfield del 1983
 Honesty – album di Rodney Atkins del 2003
 Honesty (Write Me a List) – singolo di Rodney Atkins del 2003
 Honesty – singolo di Alex Parks del 2006
 Honesty – album di Alex Parks del 2006
 Honesty – singolo degli Editors del 2013

Televisione
 Honesty – serie televisiva britannica

Pagine correlate
Honest